Művészet
Ben-Hur (1880), Lew Wallace regénye
Ben-Hur (1907), Sidney Olcott filmje
Ben-Hur (1925), Fred Niblo filmje
Ben-Hur (1959), William Wyler filmje
Ben Hur (2010), televíziós sorozat
Ben-Hur (2016), Timur Bekmambetov filmje
Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Ben Hur (Arkansas)
 Ben Hur (Kalifornia)
 Ben Hur (Texas)
 Ben Hur (Virginia)